Sadosky puede hacer referencia a:

Cora Sadosky; matemática argentina, hija de Manuel.
Manuel Sadosky; científico argentino, padre de Cora.